Тичино — топоним:

 Тичино — кантон в Швейцарии.
 Тичино — река в Италии и Швейцарии.

См. также 
 Тиченор